Nezamyslice est un toponyme qui peut désigner :

Nezamyslice, une commune du district de Prostějov, dans la région d'Olomouc ;
 Nezamyslice, une commune du district de Klatovy, dans la région de Plzeň.

Homonymie de localités en Tchéquie